Alban oder Albanus steht für:

 Alban (Name), Vorname und Familienname
 Albanus (Sohn der Egeria), Bruder des Virbius und des Capys in der römischen Mythologie 
 Albanus (Toreut), römischer Toreut im 1. Jahrhundert
 Alban von Mainz,  Priester, Missionar und Märtyrer
 Roach & Albanus, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Albanus (Hüttlingen), früher Albanuskling, Wohnplatz bzw. Weiler der Gemeinde Hüttlingen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Albanus ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Albanus (1798–1856), livländischer Pastor 

 Lucius Numerius Albanus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Alban oder Albán steht für:

Orte und Verwaltungseinheiten:
 Alban (Tarn), Gemeinde in der Region Okzitanien, Frankreich
 Alban (Wisconsin), Ort im Portage County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Alban (Town), Town(ship) im Portage County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Alban (Ontario), Gemeinde in der Provinz Ontario, Kanada
 Albán (Cundinamarca), Municipio im Departamento Cundinamarca, Kolumbien
 Albán (Nariño), Municipio im Departamento Nariño, Kolumbien
 Albanus, lateinischer Name von Biely Kostol, Gemeinde in der Slowakei

Orte in der antiken Geographie:
 Lacus Albanus, siehe Albaner See
 Mons Albanus, die Albaner Berge in Latium
 Ager Albanus, Gebiet zwischen Lacus Albanus, Bovillae und Aricia

im NRHP gelistete Objekte:
 Alban Towers Apartment Building, in Washington, DC, ID-Nr. 94001040

Siehe auch:
 Sankt Alban
 Saint-Alban
 St. Albans
 St Albans,  Stadt in England
 Albani-Psalter, Werk englischer Buchmalerei
 Albanskirche